Il doppio del torneo di tennis Gaz de France Stars 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Émilie Loit e Katarina Srebotnik che hanno battuto in finale Michaëlla Krajicek e Ágnes Szávay 6-3, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Émilie Loit /  Katarina Srebotnik (campionesse)

 Eléni Daniilídou /  Jennifer Russell (quarti di finale)
 Maria Elena Camerin /  Nuria Llagostera Vives (semifinali)
 Mara Santangelo /  Roberta Vinci (quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gaz de France Stars 2005